Labat, apellido, puede referirse a:

 Fernando Labat, actor argentino.
 Florencia Labat, tenista argentina.  
 Jean-Noël Labat, botánico francés.
 Juan Labat, profesor argentino.